Hachi est :
 Le surnom du personnage Nana Komatsu dans le manga Nana ;
 , un prénom d'origine séminole ;
 Une prononciation du chiffre 8 (八) en japonais ;
 , le nom de scène de Kenshi Yonezu pour ses chansons Vocaloid.